Фалилеево — название населённых пунктов в России:
 Фалилеево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Фалилеево — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Фалилеево — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Фалилеево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Фалилеево — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Фалилеево — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.